Бёэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бёэ, Анетте (род. 1957) — норвежская лыжница, призёрка олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира.
 Бёэ, Эрнст (1880—1938) — немецкий дирижёр и композитор.
 См. также 
 Беэ
 Бё